Abellot (abella), mascle de l'abella (gènere Apis) 
 Abellot o borinot (gènere Bombus)